«Слова́рь ру́сских наро́дных го́воров» (сокращённо СРНГ) — крупнейший дифференциальный полидиалектный словарь русского языка, включающий зафиксированную в разных источниках диалектную лексику и фразеологию XIX—XX веков. Публикуется отдельными выпусками на протяжении более 50 лет, начиная с 1965 года. По оценке составителей и редакторов, в настоящее время работа над словарём близится к завершению.

На 2018 год в 49 томах СРНГ представлен обширный материал, например, имеется 9371 наименование растений, 1280 названий грибов, 172 названия рыболовных сетей. На 2023 год опубликовано 52 выпуска (до буквы Ц).

После окончания работы над алфавитным лексиконом возможна разработка тематического словаря на базе данных СРНГ.

История создания 
С. А. Мызников, текущий составитель и редактор словаря, в статье «Словарь русских народных говоров: некоторые итоги лексикографической работы» отмечает:
«В конце 50-х годов XX в. всё отчётливее ощущалась необходимость создания такого труда, который обобщил бы все накопленные за многие десятилетия собирательской деятельности материалы по диалектной лексике и фразеологии. Русскими диалектологами и любителями народного слова были собраны богатейшие материалы, которые публиковались лишь частично, а в основной своей части остались в рукописном виде. Разбросанные по многочисленным источникам, они по существу не были доступны для исследователей. Так возникает идея создания „Словаря русских народных говоров“ — второго (после „Опыта областного великорусского словаря“ и „Дополнения“ к нему) сводного словаря русской диалектной лексики».

Первым составителем СРНГ был Ф. П. Филин, ставший для второго выпуска главным редактором. Ф. П. Филин успел проделать редакторскую работу над 19—23 выпусками, но перед выходом 19-го учёный ушел из жизни. С 24 по 46 выпуск главным редактором СРНГ был Ф. П. Сороколетов. С 47 выпуска главным редактором является С. А. Мызников.

Коллектив составителей словаря: Н. И. Андреева-Васина, И. В. Бакланова, Л. И. Балаханова, Ю. Ф. Денисенко, Т. Н. Дорогутина, Е. В. Колосько, Л. Е. Кругликова, О. Н. Крылова, О. Д. Кузнецова, Т. Е. Лебедева, И. А. Магин, А. Ф. Марецкая, С. А. Мызников, Р. В. Одеков, А. А. Орехов, П. А. Павленко, В. О. Петрунин, И. А. Попов, Н. В. Попова, О. Г. Порохова, Н. А. Романова, Ф. П. Сороколетов, Е. И. Сьянов, Л. И. Царёва, Е. Н. Этерлей, Т. Б. Юмсунова.

Состав словаря

Принципы отбора языковых единиц 
 Словарь является дифференциальным, то есть какого бы значения и происхождения ни было слово, оно, как правило, будет включаться в Словарь лишь в том случае, если оно не является словом современного литературного языка. Во всех случаях, когда слово стоит на грани диалектной и общенародной лексики или когда невозможно определить, является ли слово диалектным или оно распространено повсеместно, вопрос решается в пользу помещения слова в Словарь.
 При отборе слов учитываются разные типы лексических диалектных отличий: 1) собственно диалектизмы: а) слова, корни которых отсутствуют в литературном языке (порато — очень), б) слова, образованные от общеупотребительных корней, но имеющие иные аффиксы и особые диалектные значения (сузём — большой массив леса на севере), в) слова с теми же корнями и значениями, что и в литературном языке, но в ином аффиксальном оформлении (черница — черника), г) слова с такими особенностями произношения, которые не являются элементами фонетических закономерностей и имеют «индивидуальный», лексикализованный характер (анбар — амбар); 2) семантические диалектизмы, то есть слова, в своём оформлении ничем не отличающиеся от слов литературного языка, но имеющие в говорах особые значения (руда — кровь); 3) фразеологические диалектизмы.

Построение словарной статьи 

В словарной статье обычно приводятся:
 Заголовок, представляющий собой толкуемое слово. Слово в заголовке словарной статьи обычно даётся в орфографической форме. Регулярные фонетические варианты слова, как правило, в Словаре не показываются и ссылочные указания на них не приводятся. Однако из этого правила делаются исключения: а) акающие варианты собственно словарных диалектизмов; б) слова, которые в архаичных окающих говорах имеют не только окающий, но и акающий вариант, помещаются в разных словарных статьях; в) когда этимология слова является неизвестной или спорной.
 Грамматическая характеристика слова. Показ грамматических особенностей слова основывается на тех же принципах, что и в семнадцатитомном ССРЛЯ.
 Пометы (в необходимых случаях и при наличии нужных сведений). В Словаре применяется три типа помет: 1) пометы грамматические, 2) пометы семантические и 3) пометы исторические и описательные. В Словаре помещаются разного рода пометы и замечания о месте, занимаемом словом в диалектной лексике, о степени употребительности слова, о сфере употребления слова.
 Толкование значения слова или значений, если слово многозначно. СРНГ является толково-переводным словарём. Значения диалектных слов, полностью совпадающие с соответствующими словами литературного языка, определяются («переводятся») посредством этих литературных слов. Данный словарь является сводным: в нём сводятся в одной словарной статье значения слова, употребляемые в различных, нередко отдалённых друг от друга говорах.
 Примеры употребления слова. Количество примеров не ограничивается. Иллюстрации в словарной статье располагаются в хронологическом порядке. Иллюстрации обычно приводятся в современной орфографии.
 Документация сведений о слове: а) географические характеристики; б) указание на источник (кем оно засвидетельствовано или в каком источнике оно имеется); в) время записи слова.
 Фразеологизмы.
 Справочный отдел. Он помещается в конце словарной статьи за знаком тире с красной строки. В него включаются: 1) различного рода дополнительные материалы; 2) этимологические справки о заимствованных словах и в необходимых случаях сведения исторического и этнографического характера; 3) в квадратных скобках — замечания, сомнения и вопросы составителей.

Выпуски 
Выпуски 1—49 доступны онлайн на сайте ИЛИ РАН.

Список выпусков с указанием даты публикации

Выпуск 1. А. 1965; 2002. 304; 320 с.

Выпуск 2. Ба-Блазниться. 1966; 2003. 320 с.

Выпуск 3. Блазнишка-Бяшутка. 1968; 2002. 360 с.

Выпуск 4. В-Военки. 1969; 2002. 360 с.

Выпуск 5. Военство-Выростковый. 1970; 2002. 344 c.

Выпуск 6. Выросток-Гон. 1970; 2002. 360 с.

Выпуск 7. Гона-Депеть. 1972; 2002. 360 с.

Выпуск 8. Дер-Ерепениться. 1972; 2002. 376 с.

Выпуск 9. Ерепеня-Заглазеться. 1972; 2002. 368 с.

Выпуск 10. Заглазки-Заросить. 1974; 2002. 392 с.

Выпуск 11. Зароситься-Зубрёнка. 1976; 2002. 368 с.

Выпуск 12. Зубрёха-Калумаги. 1977. 368 с.

Выпуск 13. Калун-Кобза. 1977. 360 с.

Выпуск 14. Кобзарик-Корточки. 1978. 376 с.

Выпуск 15. Кортусы-Куделюшки. 1979. 400 с.

Выпуск 16. Куделя-Лесной. 1980. 376 с.

Выпуск 17. Леснокаменный-Масленичать. 1981. 384 с.

Выпуск 18. Масленичек-Мутрасливый. 1982. 368 с.

Выпуск 19. Мутаситься-Накучить. 1983. 360 с.

Выпуск 20. Накучкать-Негоразд. 1985. 376 с.

Выпуск 21. Негораздый-Обвива. 1986. 376 с.

Выпуск 22. Обвивень-Одалбливать. 1987; 2003. 368 с.

Выпуск 23. Одале-Осеть. 1987. 376 с.

Выпуск 24. Осець-Отчураться. 1989. 368 с.

Выпуск 25. Отчурить-Первачок. 1990. 352 с.

Выпуск 26. Первее-Печетник. 1991. 352 с.

Выпуск 27. Печечки-Поделывать. 1992; 2002. 400 с.

Выпуск 28. Подель-Покороче. 1994. 400 с.

Выпуск 29. Покорочеть-Попритчиться. 1995. 346 с.

Выпуск 30. Поприугомонить-Почестно. 1996. 385 с.

Выпуск 31. Почестно-Присуть. 1997. 432 с.

Выпуск 32. Присуха-Протишь. 1998. 272 с.

Выпуск 33. Протока-Разлука. 1999. 362 с.

Выпуск 34. Разлуканье-Ревенька. 2000. 368 с.

Выпуск 35. Реветь-Рящик. 2001(2002). 360 с.

Выпуск 36. С-Святковать. 2002(2003). 344 с.

Выпуск 37. Свято-Скимяга. 2003. 416 с.

Выпуск 38. Скинать-Сметушка. 2004. 374 с.

Выпуск 39. Сметушка-Сопочить. 2005. 344 с.

Выпуск 40. Сопочка-Ссуворить. 2006. 352 с.

Выпуск 41. Ссувориться-Стригчись. 2007. 344 с.

Выпуск 42. Стриж-Сухловина. 2008. 330 с.

Выпуск 43. Сухлость-Телепа. 2010. 352 с.

Выпуск 44. Телепай-Транба. 2011. 352 c.

Выпуск 45. Транбовать-Тыча. 2012. 344 с.

Выпуск 46. Тычак-Ужоля. 2013. 352 с.

Выпуск 47. Ужом-Урос. 2014. 352 с.

Выпуск 48. Уроса-Ушибь. 2015. 344 с.

Выпуск 49. Ушивальник-Харятый. 2016. 352 с.

Выпуск 50. Хас-Хоглок. 336 с.

Выпуск 51. Ход-Хоюшки. 2018(2019). 360 с.

Выпуск 52. Храбаз-Цванки. 2021. 360 с.

Оценка 

В предисловии к первому выпуску о роли данного словаря сказано: «Словарь русских народных говоров» — важная и неотъемлемая часть комплекса словарей pyсского языка. Только тогда, когда работа над этим комплексом словарей будет завершена, русская лексика будет описана всесторонне и русская лексикология будет иметь хорошую фактическую базу.

В учебном пособии «Русская лексикография» Л. А. Введенской отмечается: «Отличительной чертой „Словаря русских народных говоров“ является то, что в нём нередко совмещается лингвистическийи энциклопедический подход к описанию заглавного слова; указывается территория его бытования, время и источник первой фиксации; богато представлен иллюстративный материал; достаточно четко разграничиваются и толкуются значения многозначных слов, а также диалектных омонимов».

Критика

В ряде случаев источники дают для сводного словаря материалы, которые не верифицируются, и помещение некоторых из них в словник СРНГ ведёт к критике словаря со стороны специалистов.

См. также 
 Толковый словарь живого великорусского языка, Даль В. И.
 Словарь говора деревни Акчим
 Словарь современного русского литературного языка

Примечания

Литература 
 

Словари русского языка
Русская диалектология